Музей гигиены — музей, посвящённый истории и практике гигиены.
 Музей гигиены — Санкт-Петербург, Россия.
 Немецкий музей гигиены — Дрезден, Германия.

Список неполный.

См. также 
 Музей медицины.
 Аптека-музей.